Финляндия участвовала в конкурсе песни Евровидение 1988, состоявшемся 30 апреля в Дублине, в Ирландии, представив группу Boulevard с песней «Nauravat silmät muistetaan», избранную посредством национального отборочного конкурса.

Национальный финал 
В финальном конкурсе национального отбора, организованного телерадиокомпанией YLE, приняло участие двенадцать исполнителей. Конкурс состоялся в студии YLE в Хельсинки. Победитель выбирался по итогам голосования шести региональных жюри. Двое участников — Ами Аспелунд (1983) и Соня Лумме (1985) уже представляли Финляндию на конкурсе. Две песни — Хелены Миллер «Svart och vitt» и Бенни Тёрнроос «I november» прозвучали на шведском, остальные — на финском языке.

На конкурсе 
Песня «Nauravat silmät muistetaan» финской группы Boulevard прозвучала третьей (после исполнителя из Швеции и перед участником из Великобритании) и набрала лишь 3 балла (все от Израиль), заняв 20 место (из 21).

Голоса от Финляндии

Ссылки 
 ESC History — Finland 1988 

1988 год в Финляндии
Страны на «Евровидении-1988»